Косарев Олександр Борисович (волейболіст)
 Косарев Олександр Борисович (режисер)